Одредница Федора може имативише значења:

 Федора (мушки шешир)
 Fedora, оперативни систем
 Федора, драма француског писца Викторијена Сардуа
 Облик имена Теодора